Radek Drulák (1962) cseh labdarúgó
Radek Drulák (1980) cseh labdarúgó